В византийский период в Константинополе было возведено большое число дворцов, принадлежавших византийским императорам. Часть из них находилась в черте города, часть в пригородах.

Городские дворцы 
 Большой дворец Константина был главной резиденцией византийских императоров на протяжении восьмисот лет, с 330 по 1081 годы.
 Дворец Святого Агафоникия находился рядом с одноимённой церковью. Этот дворец конфисковал император Тиберий II (578—582).
 Дворец Святого Анаргира находился рядом с одноимённой церковью. Согласно Продолжателю Феофана, его построил император Юстин II около 570 года.
 Дворец Василиска был построен братом императрицы Верины Василиском, который был императором в 475—476 годах. После его свержения дворец был конфискован в пользу императора. Вероятно, находился в районе Софийских ворот.
 Большой Влахернский дворец.
 Малый Влахернский дворец
 Дворец Бонуса находился рядом с одноимённой цистерной. Согласно Георгию Кедрину и Михаилу Глике, Роман Лакапин (920—944) построил его, чтобы спасаться от летней жары. Его положение, как и цистерны, точно не известно.
 Дворец Константина известен в литературных историчках, однако точно не идентифицирован. Согласно французскому путешественнику Пьеру Жилю находился в Евдоме. Название дворца относится к императору Константину Багрянородному (913—959).
 Дворец Девтерон, о котором ничего не известно, кроме того, что рядом с ним находился ксенон Пасхентия.
 Дворец Еленианы упоминается Прокопием Кесарийским и Феодором Чтецом. Квартал Еленианы находился в XII районе Константинополя.
 Дворец Ирины был построен императрицей Ириной (780—802).
 Дворец Кариана был построен императором Феофилом (829—842) для своих дочерей. Дворец находился на берегу залива Золотой Рог, однако следов его не обнаружено.
 Дворец Манганы был построен, согласно Константину Багрянородному, при его деде, императоре Василии I (867—886). Известно однако, что в том же месте был дом императора Михаила I Рангаве (811—813), в котором жил потом его сын патриарх Игнатий. Его высота составляла не менее пяти этажей.
 Дворец Сорока мучеников был построен у одноимённой церкви императором Андроником Комнином (1183—1185).
 Дворец Романа, сына Константина Багрянородного. О нём ничего не известно, кроме краткого упоминания у Продолжателя Феофана.
 Дворец Романа Лакапина, который тот превратил в монастырь, как сообщает Продолжатель Феофана.
 Дворец Софии, расположенный в одноимённом квартале, построен во второй половине VI века.
 Дворец форума Таври был построен императором Львом I (457—474).
 Дворец династии Феодосия является старейшим из не входящих в комплекс Большого Дворца. Первое здание нового комплекса построила Элия Флацилла, первая супруга императора Феодосия Великого.
 Дворец Зенона существовал ещё в начале IX века. О его расположении ничего не известно.

Пригородные дворцы

На европейском берегу 
 Дворец Ареты был построен, согласно Анне Комнине, императором Романом Диогеном (1067—1071) на холме недалеко от моря в качестве летней резиденции своей семьи.
 Дворец Аргиролимны, то есть у «Серебряного озера» известен из единственного места в «Алексиаде».
 Евдомский дворец.
 Дворец у реки Гидралис, о котором сообщает Никита Хониат, был построен Андроником Комнином в качестве летней резиденции. Согласно Пьеру Жилю, Гидралис был правым притоком реки .
 Дворец Святого Маманта, построенный императором Львом I и существовал, возможно, до X века. Он находился в одноимённом районе, идентифицируемым с современным районом Бешикташ Стамбула.
 Дворец в  располагался у источника, о котором сообщается в многочисленных источниках. В этом дворце императоры отдыхали после богослужений в расположенной тут церкви. Вероятно, дворец был разрушен около или после 1375 года.
 Дворец в Пигах был построен императором Василием Македонянином.
 Дворец Филопалиона.
 Дворец Святой Феодоры.
 Дворец Терапии.
 Дворец Святого Захарии.

На азиатском берегу 
 Врийский дворец.
 Халкидонский дворец.
 Дворец Даматриса.
 Иерийский дворец, созданный по желанию императрицы Феодоры, супруги Юстиниана I (527—565).
 Дворец Мелудион.
 Дворец Меланойи.
 Дворец Полеатикон.
 Дворец принцев.
 Дворец Руфинианы.
 Дворец Скутарион.
 Дворец Софинианы.

Примечания

Литература 
 

Дворцы Константинополя
Дворцы